Kulturschmiede steht für:

 Kulturschmiede (Arnsberg), denkmalgeschützte ehemalige Schmiede, heute Veranstaltungsort, im nordrhein-westfälischen Arnsberg
 Kulturschmiede (Radebeul), denkmalgeschützter ehemaliger Dreiseithof mit Schmiede, heute Sitz von Kultureinrichtungen, im sächsischen Radebeul
 Kulturschmiede, denkmalgeschützter Veranstaltungsort im niederösterreichischen Gresten, siehe